Сканирующий туннельный микроскоп
 Собственная торговая марка
 Сверхтвёрдый материал